Heinz Guenthardt ha battuto in finale Peter Elter 6-4, 7-5.

Teste di serie 

Assente

 Peter Elter (quarti di finale)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1976